12-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 17 клубов.

По итогам сезона-2002 Суперлига должна была быть расширена до 18 команд. К 12 клубам, выступавшим в предыдущем сезоне, планировалось добавить 6 команд из высшей лиги. Но затем от участия в турнире отказался актауский «Каспий».

По итогам сезона клубы, занявшие 16-е и 17-е места, должны были вылететь в первую лигу, но остались в суперлиге ввиду её расширения до 19 команд. Команды, занявшие 14-е и 15-е места, играли переходные матчи за право выступать в Суперлиге-2004.

Итоговая таблица

Результаты матчей 

 Курсивом выделены технические результаты

Переходные матчи 

 * Команда «Горняк» не явилась на ответный матч.

Ссылки 
 ХII ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА – 2003 на сайте "Казахстанский футбол"

2003
Футбол в Европе в 2003 году